Complete Madness — первый сборник британской группы Madness, подготовленный и выпущенный в 1982 году лейблом Stiff Records.

Об альбоме 
В диск вошли все хиты из трёх первых альбомов, а также треки, прежде издавашиеся только синглами. Complete Madness находился 88 недель в UK Album Charts и поднялся на #1. Одновременно с альбомом вышел VHS-сборник, куда вошли 13 видеоклипов (12 синглов плюс «Bed and Breakfast Man»).

В 2003 году на Virgin Records вышла ремастеринг-версия альбома.

Список композиций 
 «Embarrassment» (Mike Barson, Lee Thompson) — 3:13
 «Shut Up» (Chris Foreman, Graham McPherson) — 2:53
 «My Girl» (Mike Barson) — 2:47
 «Baggy Trousers» (Foreman, McPherson) — 2:48
 «It Must Be Love» (Labi Siffre) — 3:20
 «The Prince» (Lee Thompson) — 2:29
 «Bed & Breakfast Man» (Barson) — 2:34
 «Night Boat to Cairo» (Barson, McPherson) — 3:33
 «House of Fun» (Barson, Thompson) — 2:51
 «One Step Beyond» (Cecil Campbell) — 2:21
 «Cardiac Arrest» (Foreman, Carl Smyth) — 2:59
 «Grey Day» (Barson) — 3:41
 «Take It or Leave It» (Barson, Thompson) — 3:28
 «In the City» (Barson, Crutchfield, Foreman, Inoue, McPherson, Smyth) — 3:01
 «Madness» (Campbell) — 2:40
 «The Return of the Los Palmas 7» (Barson, Mark Bedford. Dan Woodgate) — 2:35

Участники записи 
 Mike Barson — гармоника, перкуссия, клавишные
 Mark Bedford — бас-гитара
 Chris Foreman — гитара
 Suggs — перкуссия, вокал
 Chas Smash — труба, вокал
 Lee Thompson — саксофон, вокал
 Dan Woodgate — ударные
 Neill King — звукоинженер
 Clive Langer — продюсер
 Alan Winstanley — продюсер

Примечания 

Альбомы 1982 года